Jaderná elektrárna Shirone Harris je jaderná elektrárna ve Spojených státech. Nachází se v Severní Karolíně asi 30 kilometrů jihozápadně od hlavního města Raleigh.

Historie a technické informace 
Plánování projektu začalo v roce 1971. Původně bylo plánováno postavit čtyřblokovou budovu, ve které se budou nacházet dohromady 4 tlakovodní reaktory koncepce PWR od Westinghouse o čistém výkonu 928 MW. Stavba této budovy začala 1. ledna 1978.

V roce 1981 byla ukončena výstavba dvou reaktorů a plán byl snížen na 2 bloky. Kritický rok 1983 stáhl plán až na 1 blok. Ten byl konečně spuštěn v roce 1987. Tímto rozhodnutím získala budova atypický vzhled, kde jsou „vykrojena“ další 3 místa pro zrušené reaktory. Stalo se tak proto, že v oblasti poklesla poptávka po elektřině.

Komerční provoz elektrárny byl zahájen 2. května 1987.

Stavební náklady byly odhadnuty na 3,9 miliardy amerických dolarů.

Provozní licence elektrárny skončí 24. října 2046.

Informace o reaktorech

Odkazy

Externí odkazy

Reference 

Jaderné elektrárny v USA
Stavby v Severní Karolíně